est un genre fossile et un fossile du Cambrien inférieur possédant des écailles sclérotisées.

Distribution 
On le trouve au Yunnan (Chine) dans les schistes de Maotianshan, ainsi que dans d'autres parties du monde. Microdictyon est parfois inclus dans un embranchement quelque peu mal défini – Lobopodia – qui comprend plusieurs autres animaux étranges ressemblant à des vers segmentés nageant librement, mais qui ne semblent pas être des arthropodes ou des vers. Cet embranchement comprend Microdictyon, Onychodictyon, , Luolishania et Paucipodia. Des sclérites isolées de Microdictyon sont connus dans d'autres gisements du Cambrien inférieur. Ces sclérites semblent porter des traces de mue ; une sclérite semble avoir été fossilisée au moment de l'exuviation.

Microdictyon sinicum (Chen, Hou et Lu, 1989) est typique. Cet animal vermiforme a dix paires de sclérites (les suggestions que ceux-ci pourraient être des yeux ou des structures oculaires n'ont pas de poids) sur les côtés, avec une paire de pattes en forme de tentacules en dessous (lobopodes). Sa tête et sa partie postérieure sont tubulaires et sans reliefs.

Date de description 
Les bases de données de taxonomie sont partagées, en 2022, entre 1981 et 1986.

Espèces 

 Espèce type : Microdictyon effusum, Bengtson, Matthews et Missarzhevsky, 1981 ; Cambrien inférieur, atdabanien, Kazakhstan ; atdabanien et botomien, Russie (craton sibérien) et Angleterre ; Cambrien inférieur, Suède.

13 autres espèces :
 M. anus Tong, 1989, Cambrien inférieur, atdabanien, Chine (Shaanxi).
 M. chinense Hao et Shu, 1987, Cambrien inférieur, étage Qiongzhusi (= atdabanien supérieur-botomien inférieur), Chine (Shaanxi) ; atdabanien et botomien, craton sibérien.
 M. cuneum Wotte et Sundberg, 2017, Cambrien inférieur, montezumien, États-Unis.
 M. depressum Bengtson, 1990, Cambrien inférieur, atdabanien et botomien, sud de l'Australie.
 M. fuchengense Li et Zhu, 2001, Cambrien inférieur, meishucunien supérieur (atdabanien), Chine (Shaanxi).
 M. jinshaense Zhang et Aldridge, 2007, Cambrien inférieur, étage Qiongzhusi (= atdabanien supérieur-botomien inférieur), Chine (Shaanxi).
 M. montezumaensis Wotte et Sundberg, 2017, Cambrien inférieur, montezumien, États-Unis.
 M. rhomboidale Bengtson, Matthews et Missarzhevsky, 1986, Cambrien inférieur, atdabanien supérieur, Kazakhstan ; atdabanien, Canada, États-Unis (M. cf. rhomboidale).
 M. robisoni Bengtson, Matthews et Missarzhevsky, 1986, Cambrien moyen, étage Amgan, États-Unis.
M. rozanovi Demidenko, 2006, Cambrien inférieur, toyonien, craton sibérien.
M. sinicum Chen, Hou et Lu, 1989, Cambrien inférieur, meishucunien supérieur (atdabanien), Chine (Yunnan.
M. sphaeroides Hinz, 1987, Cambrien inférieur, atdabanien, Grande-Bretagne.
M. tenuiporatum Bengtson, Matthews et Missarzhevsky, 1986, Cambrien inférieur, atdabanien, craton sibérien.

Liens externes 

  Image de Microdictyon,  (archive de 2003, consultée le 28 janvier 2021).

Notes et références 

Faune de Burgess
Bilatérien du Cambrien
Genre de protostomiens préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1986
Taxon fossile décrit en 1981